Rejon boryspolski () – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy.

Powstał w 1923. Ma powierzchnię 3871,3 km2 i liczy około 203 tys. mieszkańców (2021). Siedzibą władz rejonu jest Boryspol.

Przypisy